Ez a szócikk tartalmazza a 2011-es Roland Garros férfi páros mérkőzéseit.

A címvédő a kanadai Daniel Nestor és a szerb Nenad Zimonjić volt. Ebben az évben azonban Nestor a fehérorosz Makszim Mirnivel állt össze, Zimonjić partnere pedig a francia Michaël Llodra volt. A két páros az elődöntőben össze is találkozott, és a Nestor–Mirni-kettős jutott döntőbe, ahol 7–6(3), 3–6, 6–4-re legyőzték a kolumbiai Juan Sebastian Cabal és az argentin Eduardo Schwank alkotta párost.

Kiemeltek 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (Elődöntő)
  Makszim Mirni /  Daniel Nestor (Győztesek)
  Mahes Bhúpati /  Lijendar Pedzs (Második kör)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (Elődöntő)
  Róhan Bópanna /  Iszámul-Hak Kuraisi (Negyeddöntő)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (Első kör)
  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (Első kör)
  Wesley Moodie /  Dick Norman ''(Első kör)

  Robert Lindstedt /  Horia Tecău ''(Negyeddöntő)
  Eric Butorac /  Jean-Julien Rojer ''(Első kör)
  Marcelo Melo /  Bruno Soares ''(Második kör)
  Mark Knowles /  Michal Mertiňák ''(Első kör)
  Marc López /  David Marrero ''(Második kör)
  František Čermák /  Filip Polášek ''(Harmadik kör)
  John Isner /  Sam Querrey ''(Első kör)
  Szerhij Sztahovszkij /  Mihail Juzsnij ''(Második kör)

Főtábla

Rövidítések
 WC = szabadkártyás
 ALT = helyettes
 w/o = az ellenfél visszalépett
 R = feladták

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Alsó ág

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Jegyzetek

Források
 Eredmények

F2